Björn Waldegård (* 12. November 1943 in Solna, Schweden; † 29. August 2014) war ein schwedischer Rallyefahrer, der auch noch im Alter mit historischen Rallyeautos im Motorsport aktiv war. Er lebte in Rimbo bei Uppsala. In den letzten Jahren startete er zusammen mit seinem Sohn Mattias in einem Porsche 911 Carrera. Waldegårds Spitzname lautet „Walle“.

Karriere 
Waldegård wurde 1979 auf einem Ford Escort RS1800 Rallye-Weltmeister und 1974 auf einem Porsche 911 Carrera RSR hinter dem Österreicher Franz Wurz Rallycross-Vize-Europameister. Insgesamt war er über 40 Jahre im Rallyesport erfolgreich.

Seine Verbundenheit zu Rennfahrzeugen zeigte sich zuletzt vor allem in repräsentativer Art, beispielsweise als Pilot von Renntaxis anlässlich des internationalen Bergrennens Arosa ClassicCar. Waldegård starb im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Statistik

Siege Rallye Monte Carlo

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Bemerkung: Erst im Jahr 1979 wurde zum ersten Mal ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt.

Quelle:

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Literatur 

 Lobo: Björn Waldegaard. In: Christophorus. Zeitschrift für die Freunde des Hauses Porsche, Jg. 19 (1970), Nr. 106, S. 44f.

Weblinks 

 
 
 Björn und Mattias Waldegård im Jahre 2006

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Schweden)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Rallycross-Fahrer
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Schwede
Geboren 1943
Gestorben 2014
Mann